Osoby o tym nazwisku:
 Carole Monnet – francuska tenisistka
 Charles Monnet – francuski malarz, rysownik i ilustrator
 Jean Monnet – francuski polityk i ekonomista,